Stéphanie Nathalie Loeuillette (* 27. Juli 1992 in Wattrelos) ist eine französische Tischtennisspielerin. Bei der Europameisterschaft 2020 gewann sie im Doppel mit Yuan Jia Nan eine Bronzemedaille.

Karriere 
Erste Erfolge erzielte Loeuillette im Jugend-Bereich, wo sie bei der EM mit Alice Abbat zweimal Silber im Doppel holte sowie mit der Mannschaft 2008 und 2010 Bronze. Bei Weltmeisterschaften kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen. An Europameisterschaften nahm sie fünfmal teil, wobei sie mit dem Team 2019 das Viertelfinale erreichte und 2020 Bronze im Doppel gewinnen konnte. Mit der Mannschaft sicherte sie sich zudem Bronze bei den Mittelmeerspielen 2018. In der Runde der letzten 32 unterlag sie bei den Europaspielen 2019 Li Jie, die bereits 2015 Silber im Einzel gewann. Zweimal war die Franzosin bei der Sommer-Universiade vertreten (2013, 2017). Dabei kam sie 2017 mit Joe Seyfried ins Mixed-Viertelfinale, wo sich das Paar aber Liao Cheng-Ting und Chen Szu-yu geschlagen geben musste. 2018 wurde sie französische Meisterin im Doppel. Außerdem trat Stéphanie Loeuillette im Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele 2020 an, wo Frankreich gegen Singapur verlor. Ihre beste Weltranglistenplatzierung erreichte sie von September bis Oktober 2019 mit Platz 73.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Stéphanie Loeuillette Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 6. August 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Frankreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2018
Universiadeteilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Französischer Meister (Tischtennis)
Franzose
Geboren 1992
Frau